Amleto (Hamlet) – tragedia di William Shakespeare
 Amleto – personaggio leggendario danese

Cinema 
 Amleto – film di Mario Caserini del 1908
 Amleto – film di Luca Comerio del 1908
 Amleto – film di Mario Caserini del 1910
 Amleto – film di Arturo Ambrosio del 1914
 Amleto – film di Eleuterio Rodolfi del 1917
 Amleto (Hamlet) – film di Svend Gade del 1921
 Amleto (Hamlet) – film di Laurence Olivier del 1948
 Amleto (Hamlet) – film di Franz Peter Wirth del 1960
 Amleto (Hamlet) – film di B. Colleran (regia teatrale John Gielgud) del 1960
 Amleto – film di Grigori Kozintsev del 1964
 Amleto (Hamlet) – film di Franco Zeffirelli del 1990
 Amleto (Hamlet) - film di Kenneth Branagh del 1996

Televisione e teatro 
 Amleto – opera teatrale di Carmelo Bene andata in scena per la prima volta nel 1961
 Amleto – film televisivo di Carmelo Bene del 1974 tratto dalla versione filmica del 1972 di Un Amleto di meno
 Amleto – dramma di Riccardo Bacchelli

Musica 
 Amleto – opera lirica di Saverio Mercadante del 1822
 Amleto – opera lirica di Domenico Scarlatti del 1715
 Amleto (op. 67a) – composizione del 1891 di Pëtr Il'ič Čajkovskij
 Amleto – opera in 4 atti di Franco Faccio, su libretto di Arrigo Boito  rappresentata il 30 maggio 1865

Altro 
Amleto – nome proprio di persona italiano maschile